T21 ou T.21 peut signifier :

Domaine militaire 
 , un char léger américain.
 T-21, une version améliorée de la mire de résolution 1951 USAF.
 , un prototype de chenillette blindé soviétique de 1929.

Médecine 
 Brûlure et corrosion du tronc, d’après la classification internationale des maladies ;
 Trisomie 21 ou Syndrome de Down, une anomalie chromosomique.

Média 
 Tunisie 21, ancien nom de la Télévision tunisienne 2.

Musique 
 Trisomie 21, un groupe de cold wave français.

Transports 
Aviation 
 Slingsby T.21 Sedbergh, un planeur d’entraînement britannique.

Route
  Route territoriale 21, au sud d’Ajaccio en Corse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres